U 105 oder U-105 bzw. U105 steht für:

 SM U 105, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 105 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 105, ein Traktorenmodell von Case-International Harvester-Farmall.
 U 105, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U-105, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung